Bodo Kox (né en 1977), réalisateur et scénariste polonais ;
 Daniel Kox (né en 1952), dessinateur belge de bande dessinée ;
 Henri Kox (né en 1961), homme politique luxembourgeois ;
 Peter Kox (né en 1964), pilote automobile néerlandais ;
 Serge Kox, physicien français ;
 Tiny Kox (né en 1953), homme politique néerlandais.